Антон Христиан Якобеус (; 1911, Стокгольм, Швеция — 1988) — шведский инженер, д. т. н., известный своим научным вкладом в теорию телетрафика, особенно в области проектирования «квадратных коммутаторов», используемых в телефонных коммутационных станциях.

Биография 
Антон Христиан родился в семье Ганса Христиана Якобеуса (1879—1937), шведского терапевта, профессора Каролинского института, члена Нобелевского комитета.

В 1933 году Антон Христиан закончил Королевский технологический институт с учёной степенью магистра в области электротехники, и в 1935 году поступил на работу в компанию «Эрикссон», где и работал всё время своей профессиональной карьеры.

В 1950 году, также в KTH, Якобеус получил степень доктора наук в электротехнике. Его диссертация, названная «Исследование потерь в звеньевых системах связи» () явилась удобным инструментом проектирования «квадратных коммутаторов» (). В том же году Якобеус стал техническим директором, затем, с 1963 года, старшим вице-президентом, вплоть до выхода на пенсию в 1976 году. После этого Якобеус продолжил службу в качестве консультанта сотрудников компании «Эрикссон».

В 1957—1988 годах Якобеус являлся членом , а в 1979—1981 годах был её вице-председателем. С 1974 года Якобеус состоит членом Шведской королевской академии наук, и, с 1977 года, членом ассоциации IEEE. В 1979 году Антон Христиан Якобеус награждён Золотой медалью имени Александра Грэма Белла.

Работы

Патенты

Статьи и книги

Литература

Примечания 

Телефония
Телефонная связь
Награждённые золотой медалью имени Александра Грэма Белла
Действительные члены IEEE
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Члены Шведской королевской академии наук
Выпускники Королевского технологического института